Гран-при Китая — 16-й этап в сезоне  года.

Последняя победа Михаэля Шумахера.

Квалификация

Примечания

Гонка 

|}

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Китая